Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2016 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 24 kwietnia 2016 roku na torze Circuito Permanente de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Hiszpanii